The Paleface ist der Originaltitel folgender Filme:

 Das Bleichgesicht, US-amerikanischer Kurzfilm von Buster Keaton (1922)
 Sein Engel mit den zwei Pistolen, US-amerikanischer Film von Norman Z. McLeod (1948)